Топоніми:

 Ганновер — адміністративний центр у Нижній Саксонії.
 Район Ганновер — район в Німеччині.
 Королівство Ганновер — історія північно-західної Німеччини.
 Провінція Ганновер — німецьке державно-територіальне утворення, що існувало з 1866 до 1945 р.

Інше:

 Ганновер 96 — німецький футбольний клуб.

Див. також 
 Гановер — неоднозначність